Bartolomeo Carteri – compositore italiano
 Davide Carteri – ex calciatore italiano
 Rosanna Carteri – soprano italiano